Konstantin Nahk est un footballeur estonien, né le  à Tallinn en RSS d'Estonie. Il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 FC Levadia Tallinn
 Champion d'Estonie : 2004, 2006, 2007, 2008, 2009
 Vainqueur de la Coupe d'Estonie : 2008, 2009
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie : 2002, 2003, 2004, 2009

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Tallinn
Naissance en février 1975
Footballeur estonien
Joueur du FC Levadia Tallinn
Joueur du JK Tulevik Viljandi